

Норволк — місто, штат Каліфорнія
 Норволк — місто, штат Коннектикут
 Норволк — місто, штат Айова
 Норволк — місто, штат Огайо
 Норволк — селище, штат Вісконсин